Бе́рнард До́нахи (; 23 декабря 1882 — 1 июля 1916), также известный как Ба́рни До́нахи () — ирландский футболист, выступавший на позиции нападающего-инсайда. Выступал за ряд североирландских клубов, включая «Дерри Селтик», «Белфаст Селтик», «Гленторан», за шотландский «Хиберниан» и английские «Манчестер Юнайтед» и «Бернли». Принимал участие в Первой мировой войне. Был убит в первый день битвы на Сомме.

Биография 
Барни Донахи родился в Дерри «в большой католической семье». Начал карьеру в местной футбольной команде «» в 1900 году. В сентябре того же года дебютировал в основном составе команды в домашней игре против «Клифтонвилла», забив два мяча этом матче.

15 февраля 1902 года был включен в состав сборной Ирландской лиги на матч против сборной Шотландской лиги, сыграв на «Денс Парк» в Данди. Свой второй матч за сборную Ирландской лиги провёл 14 октября 1905 года, сыграв в Манчестере против сборной Футбольной лиги Англии.

В 1902 году стал игроком клуба «Ольстер», за который отличился забитым мячом в матче Суперкубка в апреле 1902 года. В том же году перешёл в «Белфаст Селтик», который имел репутацию команды, играющей в «авантюрный, атакующий футбол».  Дебютировал за «Белфаст Селтик» 30 августа 1902 года в игре против «Линфилда», забив один из голов своей команды, которая обыграла соперника со счётом 4:2. 4 октября забил ещё один гол в ворота своей бывшей команды «Дерри Селтик».

9 августа 1902 года провёл свой первый (и единственный) матч за национальную сборную, сыграв против Шотландии.

В 1904 году перешёл в «Гленторан». Своими выступлениями привлёк внимание шотландского клуба «Хиберниан», с которым подписал контракт летом 1904 года. Сезон 1904/05 провёл в составе «Хибс», за который забил 8 голов в 15 матчах. В 1905 году вернулся в «Дерри Селтик».

В ноябре 1905 года перешёл в английский клуб «Манчестер Юнайтед», который заплатил за его переход 100 фунтов. Дебютировал за команду 4 ноября 1905 года в матче против «Линкольн Сити», однако не смог закрепиться в основном составе команды, сыграв только 3 матча в сезоне 1905/06. В августе 1906 года покинул клуб, вернувшись в «Дерри Селтик».

В 1907 году вернулся в Англию, став игроком «Бернли». В пяти матчах за клуб забил 2 мяча. Однако в следующем году вновь вернулся в «Дерри Селтик», где продолжал играть до 1913 года, став местной «звездой» и «любимцем публики». В дальнейшем играл за шотландский клуб «Дамбартон Харп».

После начала войны служил в рядах Британской армии. В начале 1915 года вошёл в состав 1-го батальона королевского стрелкового полка Эннискиллена (Royal Inniskilling Fusiliers). Принимал участие в Галлиполийском сражении, где был ранен шрапнелью в голову и эвакуирован в военный госпиталь в Танту, Египет. Из госпиталя он написал письмо домой, где сообщил: «Четверо других солдат, которые были рядом со мной, были убиты. Это было страшное зрелище. Я уверен, что меня спасли молитвы». После восстановления от травм в составе 29-го дивизиона переправился во Францию для участия в Битве на Сомме. 1 июля 1916 года по приказу командования батальон, в котором служил Донахи, пошёл в атаку на позиции немцев. Атакующие были остановлены заграждениями из колючей проволокой и шквальным огнём из пулемётов. После тяжёлых потерь британцы отступили, не достигнув успеха. Среди погибших был рядовой Донахи, ставший одним из 115 жителей Дерри, убитых в первый день битвы на Сомме. Его тело не было найдено, а имя упоминается на , а также на «Бриллиантовом мемориале войны» (Diamond War Memorial) в его родном городе Дерри.

Достижения 
  Дерри Селтик
 Обладатель Большого кубка северо-запада (2): 1900/01, 1901/02

  Белфаст Селтик
 Финалист Городского кубка: 1902/03

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте BBC News 
 Статья на сайте Northern Irelands’ Footballing Greats 
 Статья на сайте Football and The First World War 
 Профиль на сайте MUFCInfo 

Футболисты Ирландии (до 1922 года)
Игроки ФК «Белфаст Селтик»
Игроки ФК «Гленторан»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки сборной Ирландии по футболу (1882—1950)
Погибшие в Первую мировую войну